Гранд при Париз 2013 је последња шеста етапа ФИДЕ Гран при 2012/2013, који је одржан од 18. септембра до 2. октобра 2013. године у Паризу. Турнир је био категорије 20 са средњим рејтингом 2745,9.

Распоред такмичења 

 Отварање турнира: 21. септембар 
 Дани одигравања партија: 22-25. септембар, 27-30. септембар, 2-4. октобар 
 Слободни дани: 26. септембар, 1. октобар 
 Затварање турнира: 4. октобар 
 Кола почињу у 15:00 сати (по београдском времену)

Контрола времена  

 120 минута за 40 потеза, 60 минута за наредних 20 потеза, 15 минута пре краја партије и додатних 30 секунди по потезу од првог.

Учесници 

болдирано - место на ранг листи од септембра 2013. године 

Пјотр Свидлер, Тејмур Раџабов и Сергеј Карјакин су одбили да учествују на турниру, па су их заменили Бакро, Фресин и Томашевски.

Напредовање по колима

Коначна табела 

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|+ 6. етапа, Париз, Француска, 22. септембар – 4. октобар 2013.
! !! Играч !! Рејтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! Бодови !! H2H !! Победе !! СБ !! ТПР !! ГП
|-
|-style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left |  || 2779
|  || 1 || 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 7|| 1 || 4 || 30.00 || 2840 || 155
|-
|-style="background:#ccffcc;"
| 2 || align=left |  || 2764
| 0 ||  || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 7|| 0 || 4 || 30.00 || 2841 || 155
|-
| 3 || align=left |  || 2772
| 1 || 0 ||  || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 6½ || 1 || 3 || 28.50 || 2807 || 100
|-
| 4 || align=left |  || 2723
| ½ || ½ || 0 ||  || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 6½ || 0 || 3 || 28.00|| 2811 || 100
|-
| 5 || align=left |  || 2785
| ½ || 0 || ½ || ½ ||  || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || 5½ || ½ || 2 || 23.75 || 2743 || 75
|-
| 6 || align=left |  || 2757
| ½ || 0 || ½ || ½ || ½ ||  || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 5½ || ½ || 1 || 25.00 || 2745 || 75
|-
| 7 || align=left |  || 2731
| 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ ||  || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 5 || 2 || 2 || 20.75 || 2716 || 45
|-
| 8 || align=left |  || 2756
| ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ ||  || ½ || ½ || ½ || ½ || 5 || 1½ || 0 || 23.75 || 2714 || 45
|-
| 9 || align=left |  || 2703
| 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ ||  || ½ || ½ || ½ || 5 || 1½ || 0 || 23.50 || 2718 || 45
|-
| 10 || align=left |  || 2736
| ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ ||  || ½ || ½ || 5 || 1 || 0 || 24.50 || 2716 || 45
|-
| 11 || align=left |  || 2708
| 0 || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ ||  || ½ || 4½ || 0 || 1 || 18.75 || 2686 || 20
|-
| 12 || align=left |  || 2737
| ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ ||  || 3½ || 0 || 0 || 15.50 || 2615 || 10
|}

Референце

Спољашње везе 
 Гран при Париз 2013.

Светски шампионат у шаху
Спорт у 2013.
Спорт у Паризу
ФИДЕ Гран при
ФИДЕ Гран при 2012/2013